El Soneto 17 es uno de los 154 sonetos escritos por el dramaturgo y poeta inglés William Shakespeare. Es el poema final de lo que los eruditos llaman los sonetos shakespearianos sobre la procreación (sonetos 1-17) dentro de la secuencia dedica al Fair Youth.

Traducción
¿Quién tendrá fe en mis versos, en el tiempo futuro,
estando tan colmados, de vuestras propias glorias?
Sin embargo, Dios, sabe, que soy sólo una tumba
que apenas la mitad de vuestro ser oculta.
Si pudiera escribir la beldad de tus ojos
y numerar en cifras fragantes, vuestras gracias,
el tiempo venidero, diría que yo miento,
pues tal toque celeste, no es propio de un humano.
Así, al leer mis versos, por la edad amarillos,
serían despreciados, como viejos chismosos,
cambiando lo que es vuestro, por furor de poeta,
con enfático metro de una antigua canción.
Mas si por ese tiempo, viviera un hijo vuestro,
doble vida tendrías, en él y en mis poemas.

Referencias

Bibliografía
Alden, Raymond. The Sonnets of Shakespeare, with Variorum Reading and Commentary. Boston: Houghton-Mifflin, 1916.
Baldwin, T. W. On the Literary Genetics of Shakspeare's Sonnets. Urbana: University of Illinois Press, 1950.
Booth, Stephen. Shakespeare's Sonnets. New Haven: Yale University Press, 1977.
Dowden, Edward. Shakespeare's Sonnets. London, 1881.
Hubler, Edwin. The Sense of Shakespeare's Sonnets. Princeton: Princeton University Press, 1952.

Enlaces externos 

Sonetos de William Shakespeare